Televisões legislativas são canais de televisão mantidos por parlamentos, que produzem e transmitem programação relacionada à atividade político-parlamentar em cidades, estados ou países.

As primeiras transmissões parlamentares oficiais começaram na rádio em 1955 no Reino Unido com o The Parliament Radio, atualmente, a rede do Reino Unido pertence à BBC Parliament. As primeiras transmissões em televisão começaram em 1975 nos Estados Unidos com o canal C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network).

No Brasil, o primeiro canal legislativo foi a TV Assembléia (Minas Gerais), que entrou em operação em 30 de novembro de 1995, seguido da TV Senado, em 05 de fevereiro 1996.  Dois anos depois em 20 de janeiro de 1998 foi criada a TV Câmara.

Em Portugal, o canal legislativo é a ARTV que entrou em operação em a 18 de Setembro de 2002.

Ver também 
 Lista de canais de televisão legislativos do Brasil

Legislativo